Сме́на-20 — малоформатный шкальный фотоаппарат для начинающих фотолюбителей.

Производился предположительно с конца 1980-х до середины 1990-х годов на Ленинградском оптико-механическом объединении.

«Смена-20» анонсирована в 1990 году на выставке Photokina.

Фотоаппарат «Смена-20» (как и предшествующая модель «Смена-19») является модификацией «Смены-Символ», изготовлен с новым корпусом в рестайлинговом оформлении. Идентичен по техническим характеристикам.

«Смена-20» выпущена в малом количестве экземпляров.

Технические характеристики 
 Корпус полистироловый новой конструкции, с открывающейся задней стенкой.
 Зарядка фотоплёнкой типа 135 в стандартных кассетах.
 Приёмная катушка несъёмная. Съёмка в пустую кассету невозможна. Обратная перемотка плёнки головкой типа рулетка. Счётчик кадров автоматический самосбрасывающийся при открывании задней стенки.
 Перемотка плёнки полускрытой головкой. Взвод затвора совмещён с перемоткой плёнки.
 Центральный фотографический затвор, выдержки 1/250 — 1/15 и «В».
 Объектив Триплет «Т-43» 4/40. Фокусировка от 1 м до «бесконечности» по шкале расстояний.
 Диафрагмирование объектива от f/4,0 до f/16.
 На оправе объектива отсутствует резьба для крепления светофильтров и шкала глубины резко изображаемого пространства.
 Видоискатель оптический параллаксный.
 Центральный синхроконтакт «Х», выдержка синхронизации — любая.

Табличный экспонометр 
Начиная с фотоаппарата «Смена-8М» кольца установки выдержки и диафрагмы снабжались дополнительными шкалами для упрощения и облегчения установки экспозиции (табличный экспонометр). Шкале значений диафрагм сопутствовала шкала светочувствительности фотоплёнки, а шкале выдержек — шкала символов погоды.

См. также 
 Смена (фотоаппаратура).

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Смена-20».

35-мм фотоаппараты
Шкальные фотоаппараты
Смена (фотоаппаратура)
Фотоаппараты, появившиеся в 1990 году